ЭБМ

 Электронно-бухгалтерская машина
 Энергия Белого моря